Ołeh Krywenko
 Ołeksandr Krywenko
 Witalij Krywenko